San Juan Bautista kan syfta på:

Chile 

 San Juan Bautista, ort, Región de Valparaíso,

Guatemala 

 Municipio de San Juan Bautista, kommun
 San Juan Bautista (kommunhuvudort), Departamento de Suchitepéquez,

Mexiko 

 San Juan Bautista Valle Nacional (ort), Oaxaca, 
 San Juan Bautista, Coapilla, 
 San Juan Bautista, Delstaten Mexiko, Capulhuac, 
 San Juan Bautista, Las Margaritas, 
 San Juan Bautista, Tabasco, Macuspana, 
 San Juan Bautista, Huaquechula, 
 San Juan Bautista, Oaxaca, Villa Sola de Vega, 
 San Juan Bautista, San José Chiapa, 
 San Juan Bautista, Chihuahua, Valle de Zaragoza,

Puerto Rico 

 Puerto Rico, ö,

Spanien 

 Sant Joan de Labritja (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears,